Grate ist der Familienname folgender Personen:

Eric Grate (1896–1983), schwedischer Bildhauer, Maler und Grafiker
Marcus Grate (* 1996), schwedischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Crate